IEC ist eine Abkürzung für:

 International Electrotechnical Commission, ein Normungsgremium für Elektrotechnik
 International Engineering Consortium, eine internationale Ingenieursvereinigung
 International Exhibition Centre, Messe- und Kongresszentrum in Kiew
 International Education Centre, (IEC Online GmbH) eine private Studienplatzvermittlung

 Independent Electoral Commission, Unabhängige Wahlkommission

 inertial electrostatic confinement, eine Anordnung zum Erzeugen eines Plasmas, siehe Elektrostatischer Trägheitseinschluss
 Institut d’Estudis Catalans, ein Institut für die Normierung der katalanischen Sprache
 Interlayer exchange coupling, (Interlagenkopplung) Kopplung zweier magnetischer Momente durch eine nicht ferromagnetische Zwischenschicht
 Ion Exchange Chromatography, siehe Ionenaustauschchromatographie 
 Iserlohner Eishockey-Club, den Stammverein des DEL-Clubs Iserlohn Roosters
 Israel Electric Corporation

IE-C steht für:
 Connacht, ISO-3166-2-Code der historischen irischen Provinz
 Explorer 40, Mission im Explorer-Programm der NASA

IEC